

Marnières, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui rattachée à Bois-Anzeray.
 Les Marnières, quartier de Chalezeule, entre Chalezeule et Besançon, dans le Doubs